Gerhard Zecha ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Zecha (Philosoph) (* 1942), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 Gerhard Zecha (Schachspieler), deutscher Fernschachspieler